José Antonio Martín puede referirse a:

 José Antonio Martín Pallín (1936, La Coruña), jurista español, fiscal y magistrado del Tribunal Supremo;
 José Antonio Martín Domínguez (1964, San Juan Despí, Barcelona), exjugador de fútbol.